Лас Делисијас има више значења:

 Лас Делисијас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас, Охо де Агва (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас, Лоте 16 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас, Лоте 45 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас, Лоте 46 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас, Ранчо Гусман (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Делисијас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Делисијас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Делисијас (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Делисијас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Делисијас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Делисијас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас, Реформа Комеапиљас (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Делисијас (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас, Ранчо Каро (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Делисијас, Атотонилкиљо (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Делисијас (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Делисијас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Делисијас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Делисијас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Делисијас, Ранчо лас Делисијас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Делисијас (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Делисијас (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Делисијас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Делисијас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Педро Гарза Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас, Кампо де Тиро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Хуан Хукила Виханос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Делисијас (Санта Марија Темаскалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Делисијас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Делисијас (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Делисијас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Делисијас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Делисијас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Делисијас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Делисијас (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Делисијас, Гвадалупе Дуран (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Делисијас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Делисијас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Делисијас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Делисијас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Делисијас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Делисијас, Ла Тринидад (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Делисијас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Делисијас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Делисијас (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Делисијас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Делисијас (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас, Пиједра Гранде (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Делисијас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Делисијас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику